L'avenue de Paris peut faire référence aux voies suivantes :

France

Alsace 
 Haut-Rhin :
 Avenue de Paris, Colmar

Aquitaine 
 Gironde :
 Avenue de Paris, Arcachon
 Avenue de Paris, Cavignac
 Avenue de Paris, Cubzac-les-Ponts
 Avenue de Paris, Le Haillan
 Avenue de Paris, Lormont

 Landes :
 Avenue de Paris, Soorts-Hossegor

 Lot-et-Garonne :
 Avenue de Paris, Foulayronnes
 Avenue de Paris, Lauzun
 Avenue de Paris, Miramont-de-Guyenne
 Avenue de Paris, Pont-du-Casse
 Avenue de Paris, Saint-Pardoux-Isaac
 Avenue de Paris, Villeneuve-sur-Lot

Auvergne 
 Puy-de-Dôme :
 Avenue de Paris, Riom

Bourgogne 
 Nièvre :
 Avenue de Paris, Pougues-les-Eaux

 Saône-et-Loire :
 Avenue de Paris, Chalon-sur-Saône

 Yonne :
 Avenue de Paris, Monéteau

Bretagne 
 Morbihan :
 Avenue de Paris, Pleucadeuc

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Avenue de Paris, Argent-sur-Sauldre
 Avenue de Paris, Aubigny-sur-Nère

 Eure-et-Loir :
 Avenue de Paris, Auneau
 Avenue de Paris, Margon

 Indre :
 Avenue de Paris, Châteauroux
 Avenue de Paris, Vatan

 Loiret :
 Avenue de Paris, Dordives
 Avenue de Paris, Orléans

 Loir-et-Cher :
 Avenue de Paris, Nouan-le-Fuzelier
 Avenue de Paris, Romorantin-Lanthenay

Champagne-Ardenne 
 Marne :
 Avenue de Paris, Châlons-en-Champagne
 Avenue de Paris, Courthiézy
 Avenue de Paris, Dormans
 Avenue de Paris, Reims
 Avenue de Paris, Saint-Martin-d'Ablois
 Avenue de Paris, Tinqueux
 Avenue de Paris, Vauciennes
 Avenue de Paris, Vitry-le-François

Corse 
 Corse-du-Sud :
 Avenue de Paris, Ajaccio
 Avenue de Paris, Grosseto-Prugna

Île-de-France 
 Paris
 Avenue de Paris : Cette voie est supprimée en 1947. Elle reliait la place de la Porte-de-Vanves au boulevard Adolphe-Pinard
 Essonne :
 Avenue de Paris, Angerville
 Avenue de Paris, Boissy-sous-Saint-Yon
 Avenue de Paris, Brunoy
 Avenue de Paris, Dourdan
 Avenue de Paris, Draveil
 Avenue de Paris, Étampes
 Avenue de Paris, Juvisy-sur-Orge
 Avenue de Paris, Massy
 Avenue de Paris, Paray-Vieille-Poste
 Avenue de Paris, Sermaise

 Hauts-de-Seine :
 Avenue de Paris, Châtillon
 Avenue de Paris, Fontenay-aux-Roses
 Avenue de Paris, Saint-Cloud
 Avenue de Paris, Sceaux

 Seine-et-Marne :
 Avenue de Paris, Faremoutiers
 Avenue de Paris, Ferrières-en-Brie
 Avenue de Paris, Mouroux
 Avenue de Paris, Ozoir-la-Ferrière

 Val-de-Marne :
 Avenue de Paris, Bonneuil-sur-Marne
 Avenue de Paris, Orly
 Avenue de Paris, Saint-Mandé
 Avenue de Paris, Villejuif
 Avenue de Paris, Vincennes

 Val-d'Oise :
 Avenue de Paris, Bessancourt
 Avenue de Paris, Eaubonne
 Avenue de Paris, L'Isle-Adam
 Avenue de Paris, Nointel
 Avenue de Paris, Parmain
 Avenue de Paris, Roissy-en-France
 Avenue de Paris, Soisy-sous-Montmorency

 Yvelines :
 Avenue de Paris, Bazainville
 Avenue de Paris, Conflans-Sainte-Honorine
 Avenue de Paris, Gargenville
 Avenue de Paris, Juziers
 Avenue de Paris, Rambouillet
 Avenue de Paris, Vaux-sur-Seine
 Avenue de Paris, Versailles

Languedoc-Roussillon 
 Hérault :
 Avenue de Paris, Frontignan

 Lozère :
 Avenue de Paris, Saint-Chély-d'Apcher

 Pyrénées-Orientales :
 Avenue de Paris, Rivesaltes
 Avenue de Paris, Saint-Nazaire

Limousin 
 Corrèze :
 Avenue de Paris, Allassac
 Avenue de Paris, Brive-la-Gaillarde
 Avenue de Paris, Donzenac
 Avenue de Paris, Uzerche

 Creuse :
 Avenue de Paris, La Souterraine

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Avenue de Paris, Écrouves

 Meuse :
 Avenue de Paris, Nixéville-Blercourt
 Avenue de Paris, Revigny-sur-Ornain
 Avenue de Paris, Verdun

Midi-Pyrénées 
 Ariège :
 Avenue de Paris, Montgailhard

 Aveyron :
 Avenue de Paris, Rodez
 Avenue de Paris, Sainte-Geneviève-sur-Argence
 Avenue de Paris, Sévérac-le-Château

 Gers :
 Avenue de Paris, Fleurance

 Haute-Garonne :
 Avenue de Paris, Blagnac

 Tarn-et-Garonne :
 Avenue de Paris, Montauban

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Avenue de Paris, Cambrai
 Avenue de Paris, Faches-Thumesnil
 Avenue de Paris, Villeneuve-d'Ascq

 Pas-de-Calais :
 Avenue de Paris, Béthune
 Avenue de Paris, Cucq
 Avenue de Paris, Merlimont
 Avenue de Paris, Montreuil
 Avenue de Paris, Noyelles-lès-Vermelles

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Avenue de Paris, Caen
 Avenue de Paris, Cagny
 Avenue de Paris, Merville-Franceville-Plage
 Avenue de Paris, Méry-Corbon

 Manche :
 Avenue de Paris, Cherbourg-Octeville
 Avenue de Paris, Denneville
 Avenue de Paris, Saint-Lô

 Orne :
 Avenue de Paris, Argentan

Haute-Normandie 
 Eure :
 Avenue de Paris, Vernon

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Avenue de Paris, Carquefou

 Maine-et-Loire :
 Avenue de Paris, Baugé
 Avenue de Paris, Durtal
 Avenue de Paris, La Séguinière

 Mayenne :
 Avenue de Paris, Ernée
 Avenue de Paris, Saint-Berthevin

Picardie 
 Aisne :
 Avenue de Paris, Château-Thierry
 Avenue de Paris, Montreuil-aux-Lions
 Avenue de Paris, Soissons

Poitou-Charentes 
 Charente-Maritime :
 Avenue de Paris, Chevanceaux
 Avenue de Paris, La Rochelle
 Avenue de Paris, Royan

 Deux-Sèvres :
 Avenue de Paris, La Crèche
 Avenue de Paris, Moncoutant
 Avenue de Paris, Niort

 Vienne :
 Avenue de Paris, Beaumont
 Avenue de Paris, Couhé
 Avenue de Paris, Jaunay-Clan
 Avenue de Paris, Naintré
 Avenue de Paris, Poitiers
 Avenue de Paris, Vivonne

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Var :
 Avenue de Paris, Signes

Réunion 
 Avenue de Paris, Le Port

Rhône-Alpes 
 Loire :
 Avenue de Paris, Roanne

Au Québec :
 Avenue de Paris, Montréal-Nord

Avenue de Paris, Beyrouth

Tunisie 
 Avenue de Paris, Tunis

Annexes 
 
 
 
 

Paris Avenue